Renee Raddick is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Lisa Nicole Carson van 8 september 1997 tot het einde van de serie op 20 mei 2002. Na vier seizoenen werd Carson ontslagen in zowel Ally McBeal als ER waarin ze ook al enkele jaren een bijrol speelde. De reden van het ontslag was haar houding en stemmingswisselingen. Later bleek dat Carson aan schizofrenie leed. Ze mocht wel nog opdraven voor de allerlaatste aflevering in het vijfde seizoen.

Personagebeschrijving
Renee is de hartsvriendin van Ally en deelt een appartement met haar. Ally bespreekt graag al haar privé- en zakelijke problemen met Renee. Pas in de derde aflevering wordt duidelijk dat ook zij in het rechtenmilieu actief is: Renee is openbare aanklager. Renee moet het in de rechtbank vaak afleggen tegen John Cage en dat frustreert haar. Naar het einde van het eerste seizoen toe kan ze eindelijk ook een zaak winnen. Ze beschikt ook over zangtalent en van tijd tot tijd treedt ze op in de bar waar ze altijd iets gaan drinken. Op een keer zingt Greg Butters, de vriend van Ally, een liefdeslied voor haar en Renee besluit om zich te mengen en valt in. Renee en Greg hebben plezier tijdens het zingen wat Ally niet zint en ze gaat naar huis. Ally is kwaad op Renee, maar zij bedoelde er niets slechts mee en heeft geen gevoelens voor Greg.

In het tweede seizoen duikt Matt op, hij is de Billy uit haar jeugd. Matt is getrouwd, maar hij zegt dat zijn huwelijk op springen staat. Ally raadt Renee af iets met hem te beginnen. Een tijd later komt ze hem weer tegen en ze belanden in bed. Matt laat Renee geloven dat hij voor haar kiest maar biecht dan op dat zijn vrouw vier maanden zwanger is. Renee verbreekt de relatie meteen.

Aan het begin van het derde seizoen start Renee haar eigen advocatenkantoor op. Whipper Cone besluit om niet langer rechter te zijn en gaat terug de advocatuur in en solliciteert bij Renee. Ze interviewen nog enkele mannelijke kandidaten en vragen allen om hun ontbloot bovenlijf te laten zien onder het motto dat aantrekkelijke mannen potentiële klanten aantrekken. In haar eerste zaak, over een vrouw die aangeklaagd wordt omdat ze zich te uitdagend kleedt, krijgt Renee het aan de stok met Billy die vindt dat Renee zelf ook een veel te diepe decolleté draagt in de rechtbank. Renee wint uiteindelijk de zaak. Renee ontwikkelt een rivaliteit met Elaine Vassal door te zingen in de bar. Elaine wil altijd het meeste zingen en daar loopt het vaak mis met trek- en duwpartijen tot gevolg.

Rond het midden van het vierde seizoen begint ze een relatie met knappe advocaat Jackson Duper, maar dit loopt mis omdat hij eigenlijk verliefd is op Ling. Na het vierde seizoen verdwijnt Renee zonder enige verklaring uit de serie en wordt niet meer vernoemd. Ze daagt opnieuw op in de allerlaatste aflevering als Ally naar New York verhuist. Het blijkt dat Renee niet verhuisd was en gewoon in Boston gebleven was, maar dat het contact verwaterd was. Ze gaan proberen om beter contact te houden.

Raddick, Renee